Безіме́нна — річка в Україні, у Дубровицькому районі Рівненської області. Ліва притока Горині (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина річки 17 км, похил річки — 1,5 м/км. Площа басейну 103 км².

Розташування 
Бере початок у селі Грані. Тече переважно на південний схід через Грицьки, Нивецьк і у Бересті впадає у річку Горинь, праву притоку Прип'яті.

Річку перетинають автошляхи

Джерела 
 «Каталог річок України» . — К. : Видавництво АН УРСР, 1957. — С. 77. — (№ 1224).
 
Малі річки України
Річки Сарненського району
Притоки Горині
Річки України без назви